Андре́й Замя́тин:

 Замятин, Андрей — советский и российский художник. Один из основателей в 1988 году челябинского художественного объединения «Африканский клуб».
 Замятин, Андрей Алексеевич (1852—1913) — российский историк-краевед, педагог, протоиерей. Отец Германа Замятина.
 Замятин, Андрей Викторович (род. 1971) — российский бодибилдер.